Ниже представлена дискография немецко-нидерландской диско-исполнительницы C. C. Catch (псевдоним Каролины Катарины Мюллер). В список не включены семплеры и прочие совместные работы певицы. Информация даётся по состоянию на июнь 2014 года.

Певица выпустила пять студийных альбомов, один мини-альбом, не менее 21 компиляционного альбома, один видеоальбом и 21 сингл; а также семнадцать видеоклипов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Мини-альбомы

Синглы 

В 1986 году композиция «One Night’s Not Enough» (альбом «Catch the Catch») также была выпущена как сингл, но только на территории Швейцарии. Мест в хит-параде не занимала.

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Discogs»

C. C. Catch
C. C. Catch